La detentrice del titolo Juliette Atkinson ha battuto nel challenge round Marion Jones 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 7-5.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1898